

Sigle 
 Human Papilloma Virus – Virus del papilloma umano
 Human Powered Vehicle – veicolo a propulsione umana, per esempio la bicicletta

Codici 
 HPV – codice aeroportuale IATA del Princeville Airport di Kauai Island (Stati Uniti)